Данкер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Данкер, Эд (1914—1991) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру.
 Данкер, Эли (род. 1948) — израильский актёр.